

Musica

Album 
Communication – album della Jazz Composer's Orchestra del 1965
Communication – album di Nelson Riddle del 1971
Communication – album di Bobby Womack del 1971
Communication – album di Bunny Wailer del 2000
Communication – album di Karl Bartos del 2003
Communication!!! – album di Leah Dizon del 2008

Singoli 
Communication – album di Pete Townshend del 1982
Communication – album dei The Power Station del 1985
Communication – album di Hitomi Takahashi del 2006